Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 79 dans le monde.

 Route fédérale 79 en Allemagne
 U.S. Route 79 aux États-Unis
 Interstate 79 aux États-Unis
 Route européenne 79
 Route principale 79 en Finlande
 Route I/79 en Slovaquie
  dans certains pays